Николай Полетаев:
 Полетаев, Николай Гаврилович (1889—1935) — советский поэт.
 Полетаев, Николай Гурьевич (1872—1930) — российский деятель рабочего движения, член РСДРП(б), депутат III Государственной думы.